Brítez ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Brítez (* 2001), paraguayische Handballspielerin
 Cristian Brítez (* 1984), paraguayischer Fußballspieler
 Emanuel Brítez (* 1992), argentinischer Fußballspieler
 Ezequiel Brítez (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Félix Brítez Román (* 1967), paraguayischer Fußballspieler
 Jorge Brítez (* 1981), paraguayischer Fußballspieler
 Rosa Brítez (1941–2017), paraguayische Keramikerin